! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 139001–139100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 139101–139200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 139201–139300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 139301–139400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 139401–139500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 139501–139600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 139601–139700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 139701–139800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 139801–139900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 139901–140000 [ editare]

Lista planetelor minore (139001-140000)